Сан Антонио де лас Алазанас има више значења:

 Сан Антонио де лас Алазанас (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Антонио де лас Алазанас, Буенос Аирес (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику